Seo-gu (, , etwa „westlicher Stadtteil“) bezeichnet Stadtteile in verschiedenen südkoreanischen Städten:
 Seo-gu (Busan)
 Seo-gu (Daegu)
 Seo-gu (Daejeon)
 Seo-gu (Gwangju)
 Seo-gu (Incheon)

Siehe auch:
 Seo